

Usages les plus fréquents 

Couette, une coiffure qui sépare la chevelure en deux ;
Couette, un élément de literie.

Personnalités 

Maurice Couette est un physicien français qui a notamment donné son nom aux écoulements de Couette et aux instabilités que l'on peut créer dans un tel écoulement: Instabilité de Taylor-Couette.
Marie Couette est une militante de la CGT ayant siégé à l'Assemblée consultative provisoire de 1944.

Personnages de fiction 

Couette-Couette, surnom d'un personnage de la série animée Les Razmoket.
Couette est un personnage de la web série Noob.

Faune 

Couette, nom familier du Carpiodes cyprinus ;

Objets 

Couette (marine) : Pièces de bois sur lequel repose un navire en construction, et qui permet à celui ci de glisser pour son lancement.

Voir aussi